Arquà Petrarca – comune italiano in provincia di Padova
Arquà Polesine – comune italiano in provincia di Rovigo